Масса́к-Сера́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 35 км на схід від Тулузи, 38 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 136 осіб у працездатному віці (15-64 років) 102 були активні, 34 — неактивні (показник активності 75,0%, у 1999 році було 66,3%). З 102 активних працювало 96 осіб (46 чоловіків та 50 жінок), безробітних було 6 (1 чоловік та 5 жінок). Серед 34 неактивних 12 осіб було учнями чи студентами, 14 — пенсіонерами, 8 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 287,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Массак-Серан 
 [ Розташування муніципалітету Массак-Серан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн